László Fischer (ur. 11 stycznia 1962) – węgierski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata, wielokrotny medalista mistrzostw Węgier w skokach narciarskich. Zdobywca drugiego miejsca w Pucharze Beskidów 1984.

Pierwszy i jak dotąd jedyny reprezentant Węgier, który zdobył punkty do klasyfikacji Pucharu Świata skokach narciarskich mężczyzn.

Przebieg kariery 
W latach 1979–1989 regularnie występował w zawodach Pucharu Świata. Zadebiutował 30 grudnia 1979 roku w Oberstdorfie, w pierwszym konkursie 28. Turnieju Czterech Skoczni zajmując 93. miejsce. Pierwsze i jedyne w karierze punkty do klasyfikacji generalnej PŚ zdobył 15 grudnia 1984 na dużej skoczni w Lake Placid. Po skokach na 105,5 oraz 108 m zajął 12. miejsce, dzięki czemu przeszedł do historii jako pierwszy Węgier, który zdobył punkty Pucharu Świata w zawodach mężczyzn.

Dwukrotnie uczestniczył w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym – w 1985 roku na mistrzostwach w Seefeld i Innsbrucku zajął 43. miejsce na skoczni normalnej i 46. na dużej, dwa lata później na mistrzostwach w Oberstdorfie był 61. na dużym obiekcie i 65. na normalnym. Dwukrotnie wziął również udział w mistrzostwach świata w lotach narciarskich – w 1986 roku w Tauplitz zajął w tych zawodach 41. miejsce, a w 1988 roku na mamucie w Oberstdorfie uplasował się na 49. miejscu.

W latach 1978–1988 dziesięciokrotnie brał udział w Turnieju Czterech Skoczni. Najlepszy rezultat w klasyfikacji końcowej tego turnieju osiągnął w sezonie 1984/1985, zajmując 63. miejsce z dorobkiem 357 punktów.

W 1984 roku zajął drugie miejsce w Pucharze Beskidów. W rozegranych w Szczyrku konkursach zajął drugie i czwarte miejsce, w końcowej klasyfikacji stracił 14,9 punktu do zwycięzcy pucharu – Piotra Fijasa.

W listopadzie 1986 roku wziął udział w próbie przedolimpijskiej przed igrzyskami w Calgary. Na normalnym obiekcie zajął 28. miejsce, a na dużym był 24. Nie pojechał natomiast na rozegrane w 1988 roku zawody olimpijskie do Calgary z powodów finansowych – węgierscy skoczkowie nie otrzymali dofinansowania, gdyż wylot do Kanady byłby zbyt kosztowny, biorąc pod uwagę brak realnych szans na dobry wynik olimpijski.

Wielokrotnie stawał na podium mistrzostw Węgier w skokach narciarskich, jedenastokrotnie zdobył tytuł indywidualnego mistrza kraju – w 1981, dwukrotnie w 1983, w 1984, dwukrotnie w 1985, dwukrotnie w 1987, dwukrotnie w 1988 oraz w 1989 roku.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Turniej Czterech Skoczni

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Węgierscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1962